Die Österreichische Fußballmeisterschaft 1951/52 wurde vom Österreichischen Fußball-Bund  ausgerichtet. Als Unterbau zur Staatsliga A diente die ebenfalls professionell geführte Staatsliga B, in der jedoch nur Vereine aus Wien, Niederösterreich, Burgenland, Oberösterreich und der Steiermark spielten. Für die Klubs aus dem Westen Österreichs wurden die Tauernliga (Salzburg, Kärnten) und die Arlbergliga (Tirol, Vorarlberg) auf Amateurbasis ausgerichtet. Als dritte Leistungsstufe fungierten die jeweiligen Landesligen der Bundesländer.

Erste Leistungsstufe – Staatsliga A

Allgemein 
Die Meisterschaft in der Staatsliga wurde mit 14 Mannschaften bestritten, die während des gesamten Spieljahres je zweimal aufeinander trafen. Der SK Rapid Wien konnte in der Spielsaison zum 18. Mal Österreichischer Fußballmeister werden. Die drei letzten Mannschaften der Tabelle, Wiener Sport-Club, Kapfenberger SV und FC Blau-Weiß Wien, waren in der nächsten Spielsaison nicht mehr in der ersten Liga vertreten. Damit verblieben nur zwei von vier Aufsteiger in der Staatsliga A.

Abschlusstabelle 

Aufsteiger
 Staatsliga B: VfB Union Mödling
 Staatsliga B: Grazer SC

Qualifiziert über die Relegation
 Staatsliga B/Tauernliga/Arlbergliga: Salzburger AK 1914 (Relegation)

Torschützenliste 
Torschützenkönig der Spielsaison wurde Ernst Stojaspal von Austria Wien mit 31 Treffern.

Zweite Leistungsstufe

Staatsliga B 
Allgemein

Die beiden ersten der Staatsliga stiegen direkt auf, der Drittplatzierte durfte die Relegation bestreiten. Die letzten fünf Mannschaften stiegen in die jeweiligen Landesligen ab. ASK Sparta Linz und ESV Westbahn Linz spielten demnach in der nächsten Saison in der Landesliga Oberösterreich, FS Elektra Wien in der Wiener Stadtliga, SC Oberwart in der Landesliga Burgenland sowie SV Gloggnitz in der Landesliga Niederösterreich.

Abschlusstabelle

Aufsteiger
 Landesliga Burgenland: ASV Neufeld
 Landesliga Niederösterreich: SC Siebenhirten
 Landesliga Oberösterreich: SK Amateure Steyr
 Landesliga Steiermark: SV Leoben
 Wiener Stadtliga: Wiener AC

Qualifiziert über die Relegation
 Staatsliga B/Tauernliga/Arlbergliga: 1. Wiener Neustädter SC (Relegation)

Tauernliga 
Allgemein

Die Tauernliga galt als zweite Spielstufe auf Amateurbasis und umfasste Vereine aus den Landesverbänden Kärnten und Salzburg. Der Meister nahm an der Qualifikation zur Staatsliga A teil, der Tabellenletzte, SV Annabichl, stieg in die Kärntner Landesliga ab.

Abschlusstabelle

Aufsteiger
 Landesliga Kärnten: SK Austria Klagenfurt und WSG Radenthein
 1. Klasse Salzburg: SK Bischofshofen und 1. Oberndorfer SK

ESV Villach benannte sich zu Saisonbeginn um in ESV Admira Villach. Beim FC Salzburg handelt es sich um eine zeitweise gebräuchliche Namensform des Union FC Salzburg. Der Verein hat nichts mit dem erst 1968 gegründeten und später mit den Amateuren der Salzburger Austria fusionierten Union FC Salzburg aus dem Stadtteil Taxham gemein.

Arlbergliga 
Allgemein

Die Arlbergliga zählte neben der Tauernliga zur zweiten Spielstufe auf Amateurbasis. Der Meister nahm an der Qualifikation zur Staatsliga A teil, die beiden Tabellenletzte, FC Blau-Weiß Feldkirch und FC Lustenau 07 stiegen in die Landesliga Vorarlberg ab.

Abschlusstabelle

Aufsteiger
 Landesliga Tirol: ESV Austria Innsbruck
 Landesliga Vorarlberg: SC Admira Dornbirn

Qualifiziert über die Relegation
 Staatsliga B/Tauernliga/Arlbergliga: SC Schwarz-Weiß Bregenz (Relegation)

Dritte Leistungsstufe

Landesliga Burgenland 
Im Burgenland wurde der ASV Neufeld Meister.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 ASV Pöttsching
 SC Eisenstadt

Landesliga Kärnten 
In Kärnten gab es zwei verschiedene Meisterschaften, die in Gruppe A und Gruppe B eingeteilt wurden. In Gruppe A wurde der ATUS Radenthein Meister, in Gruppe B der SK Austria Klagenfurt.

Landesliga Niederösterreich 
In Niederösterreich fixierte der SC Siebenhirten den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 KSV Ortmann
 SV Klosterneuburg
 ESV Vorwärts Krems

Landesliga Oberösterreich 
In Oberösterreich sicherte sich der SK Amateure Steyr den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 ATSV Steyrermühl
 SC Breitbrunn

1. Klasse Salzburg 
In Salzburg errang der SK Bischofshofen den Meistertitel.

Abschlusstabelle

Aufsteiger
 ASK Salzburg
 FC Puch
 WSK Kaprun

Landesliga Steiermark 
In der Steiermark wurde der SV Leoben Meister.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 ATuS Weiz
 WSV Zeltweg

Landesliga Tirol 
In Tirol konnte der ESV Austria Innsbruck feiern.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 SV Landeck
 SK Wilten

1. Liga Vorarlberg 
In Vorarlberg wurde in der Saison 1951/52 nach einem Jahr Pause eine 1. Liga Vorarlberg ausgetragen. Meister wurde der SC Admira Dornbirn.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 FC Wolfurt

Wiener Liga 
In Wien konnte der Wiener AC den Meistertitel sichern.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 SV Justiz
 SV Straßenbahn Wien

Relegation

Relegation zur Staatsliga A 
Der Gewinner der Relegationsspiele zwischen dem Meister der Tauernliga und jenem der Arlbergliga spielte gegen den drittplatzierten Verein der Staatsliga B um den Aufstieg in die Staatsliga A für die Saison 1952/53. Die anderen beiden Aufstiegsplätze wurden an den Meister beziehungsweise Zweitplatzierten der Staatsliga B vergeben.

Schwarz-Weiß Bregenz spielte zunächst gegen den Tauernligameister Salzburger AK 1914 um die Qualifikation zu den Relegationsspielen für die Staatsliga A, verlor jedoch knapp mit einem Gesamtscore von 4:5. Der Tauernligameister Salzburger AK 1914 qualifizierte sich schließlich im Entscheidungsspiel mit einem Gesamtscore von 8:5 gegen den drittplatzierten der Staatsliga B, 1. Wiener Neustädter SC, für die Staatsliga A.

Weblinks 
 Österreich 1 (Staatsliga A) 1951/52 bei austriasoccer.at und Österreich 2 (Staatsliga B) 1951/52 bei austriasoccer.at
 Austria 1951/52 Staatsliga A und Staatsliga B bei rsssf.com

Einzelnachweise 

Osterreichische Fussballmeisterschaft 1951/52
1951/52